Павел Ивлев:
 Ивлев, Павел Николаевич (род. 1983) — российский хип-хоп-исполнитель, известный под псевдонимом Паша Техник.
 Ивлев, Павел Петрович (род. 1970)— российский юрист, фигурант дела ЮКОСа.